Метц — () — устаревшая австрийская и германская мера сыпучих тел, редко — мера поверхности.

 Австрийский метц = 61,487 литра = 1/30 мюида.
 В Пеште метц = 79,99 литра
 Прусский метц был равен 3,435 литра
 Саксонский метц = 6,499 литра

Литература 
 

Единицы измерения объёма
Единицы измерения площади